Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Милвоки баксе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Х

Џ 

Кошаркаши Милвоки бакса
Списак кошаркаша НБА клубова